

Копилово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Копилово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Копилово — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Копилово — селище, Нюксенський район, Вологодська область
 Копилово — селище, Томський район, Томська область
 Копилово — селище, Томський міський округ, Томська область
 Копилово — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область